Barrie steht für:

 Barrie (North Dakota), Ort im Richland County
 Barrie (Ontario), Stadt in Kanada
 Barrie Carriage, kanadischer Automobilhersteller

Barrie ist der Familienname folgender Personen: 
 Aladji Barrie (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Amanda Barrie (* 1935), britische Schauspielerin
 Barbara Barrie (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin und Kinderbuchautorin
 George Barrie (1912–2002), US-amerikanischer Unternehmer

 Len Barrie (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Maggie Barrie (* 1996), sierra-leonische Sprinterin
 Mona Barrie (1909–1964), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 Nigel Barrie (1889–1971), britischer Schauspieler
 Robert Barrie (* 1951), australischer Moderner Fünfkämpfer
 Scott Barrie (* 1962), schottischer Politiker
 Tyson Barrie (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Wendy Barrie (1912–1978), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Barry
 Barie (Begriffsklärung)